Osoby
 Erwin Seifert (1915–?) – zbrodniarz nazistowski
 Jaroslav Seifert (1901–1986) – poeta czeski
 Karl Johannes Herbert Seifert (1907–1996) – niemiecki matematyk
 Keith Seifert – kanadyjski mykolog
 Michael Seifert – (ur. 1924) – nazistowski zbrodniarz wojenny
 Toni Seifert (ur. 1983) – niemiecki wioślarz
 Zbigniew Seifert (1946–1979) – polski skrzypek jazzowy

 Inne
 (4369) Seifert – planetoida
 Zbigniew Seifert – album Zbigniewa Seiferta
 Seifert – album Atom String Quartet